Schlettwein (Poßneck) - plaats in Duitsland

Personen
 Adolf Schlettwein - Duits jurist en rechter
 August Schlettwein - Duits politicus
 Calle Schlettwein - Namibisch politicus
 Carl Schlettwein (boer) - Boer in de kolonie Zuidwest-Afrika
 Carl Schlettwein (uitgever) - Duits-Zwitserse uitgever
 Carl Schlettwein (jurist) - Duits jurist
 Curt Schlettwein - Duits officier
 Johann August Schlettwein - Duits econoom